Zang peut désigner :
 Arthur Zang, un inventeur camerounais
 August Zang, un entrepreneur et homme politique autrichien
 Marcel Zang, un dramaturge franco-camerounais
 les Tibétains

Homonymie de patronyme